Estanyol Occidental de Canalbona, estany entre el pic Rodó de Canalbona i el pic de Canalbona (Alins, Pallars Jussà)
 Estanh de Canalbòna, estany a la capçalera de la Comba de Riufred (Arieja, França)
 Estanyol de Canalbona, estany aigües amunt de l'estany d'Areste (Alins, Pallars Jussà)